

Покассет — місто, штат Оклахома
 Покассет — переписна місцевість, штат Массачусетс